Бернар I (; р. после 1080, ум. ) — граф Астарака.

Младший сын Санша I. Наследовал или отцу, или старшему брату Гильому II.

Ок. 1137 года вместе с сыном Саншем основал цистерцианское аббатство Берду.

В 1130 году восстановил город Симорра, пострадавший от пожара. В том же году или около того вместе с архиепископом Оша (Гильом II д’Андузилль) основал монастырь Булор.

Бернар I упоминается в хартии мая 1141 года, в которой разрешил монахам аббатства Берду выпасать скот на своих землях.

В конце того же года Бернар I передал своему среднему сыну Бернару (с согласия обоих других сыновей) сеньорию Сен-Мартен дю Гот и все владения в диоцезах Бордо и Базас. Вероятно, в том же или следующем году он умер..

Имя первой жены Бернара I не известно. От нёё сыновья:
 Санш II (ум. 1168), граф Астарака
 Бернар II, упом. в 1141 и 1144 гг., наследовал часть отцовских владений (вероятно — без графского титула).

Вторая жена — Лонгебруна (ум. после 1154). Историк Жан де Жорген предполагает, что она была сестрой Боэмона, графа де Пардиак. Это предположение основано на том, что имя сына Бернара I от Лонгебруны, Боэмон, раньше никогда в роду астаракских графов не встречалось.
Дети:
 Боэмон (1140—1183), граф Астарака
 Саварик (упом. 1186). Возможно, что он был сыном Бернара II.

Источники 
 Nicolas Guinaudeau La famille d’astarac et la gestion du territoire comtal entre le début du Xe siècle et le milieu du XVIe siècle
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/GASCONY.htm#_Toc443899890
 

Графы Астарака
Правители Европы XII века